На последнем дыхании (фильм, 1960) (фр. À bout de souffle) — дебютный полнометражный фильм Жан-Люка Годара.
 На последнем дыхании (фильм, 1983)  (англ. Breathless) — кинофильм. Ремейк знаменитого одноименного фильма Жан-Люка Годара.
 На последнем дыхании (фильм, 2009)